L'édition féminine 2022 du tournoi de tennis de Lausanne plus communément appelé le Ladies Open Lausanne se déroule du 11 au  sur terre battue en extérieur. Il s'agit d'un tournoi de la catégorie WTA 250.

Faits marquants

Forfaits 
  Alizé Cornet, remplacée par  Misaki Doi
  Camila Giorgi, remplacée par  Lauren Davis
  Daria Kasatkina, remplacée par  Tamara Korpatsch
  Dayana Yastremska, remplacée par  Jule Niemeier
  Maryna Zanevska, remplacée par  Zhu Lin

Contexte 
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueuses de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre.

Lauréates 
La Croate Petra Martić remporte son  WTA, le  depuis 2019, en dominant en finale la Serbe Olga Danilović.

La paire Kristina Mladenovic / Olga Danilović remporte le double.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Lausanne
 Saison 2022 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

Tournoi de tennis de Lausanne
Lausanne
Tennis en juillet 2022
Sport en Suisse en 2022